Jméno a příjmení Jiří Čadek se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jiří Čadek (kněz) (1869–1927) – český římskokatolický kněz a publicista
 Jiří Čadek (fotbalista) (1935–2021) – český fotbalista a reprezentant Československa